Kari Pekka Eloranta (né le  à Lahti en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1973, il débute en senior dans la I divisioona avec son club formateur du Lahden Reipas. En 1978, il découvre l'Elitserien avec le Leksands IF. Il part en Amérique du Nord de 1981 à 1985 et porte notamment les couleurs des Flames de Calgary et des Blues de Saint-Louis dans la Ligue nationale de hockey. Il remporte la LNA 1988 et 1990 avec le HC Lugano. Il met un terme à sa carrière de joueur en 1996 et devient entraîneur. Son numéro 17 a été retiré par les Pelicans Lahti.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Elitserien 
 1986 : remporte le Casque d'or.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1973-1974|| Lahden Reipas || I divisioona|| 12|| 5|| 8|| 13|| 2|| || || || || 
|-
| 1974-1975|| Reipas Lahti|| Suomi-sarja|| 19|| 10|| 12|| 22|| 24|| || || || || 
|-
| 1975-1976|| Kiekkoreipas Lahti|| I divisioona || 41|| 14|| 12|| 26|| 23|| || || || || 
|-
| 1976-1977|| Kiekkoreipas Lahti|| SM-liiga|| 36|| 4|| 6|| 10|| 34|| || || || || 
|-
| 1977-1978|| Kiekkoreipas Lahti|| SM-liiga || 36|| 6|| 6|| 12|| 14|| || || || || 
|-
| 1978-1979|| Leksands IF|| Elitserien|| 36|| 7|| 10|| 17|| 47|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1979-1980|| Leksands IF|| Elitserien || 34|| 4|| 5|| 9|| 26|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1980-1981|| Leksands IF|| Elitserien|| 36|| 3|| 13|| 16|| 35|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Flames de Calgary|| LNH|| 19|| 0|| 5|| 5|| 14|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Stars d'Oklahoma City|| LCH|| 39|| 3|| 27|| 30|| 31|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 12|| 1|| 7|| 8|| 6|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1982-1983|| Flames de Calgary|| LNH|| 80|| 4|| 40|| 44|| 43|| 9|| 1|| 3|| 4|| 17
|-
| 1983-1984|| Flames de Calgary|| LNH|| 78|| 5|| 34|| 39|| 44|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 1984-1985|| Flames de Calgary|| LNH|| 65|| 2|| 11|| 13|| 39|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| HV 71 || Elitserien|| 36|| 4|| 16|| 20|| 46|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1986-1987|| HV 71 || Elitserien|| 35|| 3|| 18|| 21|| 34|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Flames de Calgary|| LNH|| 13|| 1|| 6|| 7|| 9|| 6|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1987-1988|| HC Lugano|| LNA|| 36|| 4|| 26|| 30|| 30|| 7|| 2|| 5|| 7|| 8
|-
| 1988-1989|| HC Lugano || LNA || 36|| 11|| 21|| 32|| 17|| 10|| 2|| 6|| 8|| 28
|-
| 1989-1990|| HC Lugano|| LNA|| 36|| 8|| 26|| 34|| 36|| 7|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| 1990-1991|| Hockey-Reipas Lahti|| SM-liiga || 44|| 7|| 18|| 25|| 18|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Rögle BK || Allsvenskan|| 35|| 5|| 17|| 22|| 22|| 5|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 1992-1993|| Rögle BK || Elitserien|| 38|| 9|| 8|| 17|| 44|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Rögle BK || Elitserien|| 40|| 2|| 13|| 15|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1994-1995|| Rögle BK || Elitserien|| 17|| 1|| 3|| 4|| 8|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Reipas Lahti|| Mestis|| 44|| 5|| 25|| 30|| 34|| 3|| 0|| 1|| 1|| 32
|-
| 1996-1997|| Pelicans Lahti|| Mestis|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 

| | 267|| 13|| 103|| 116|| 155|| 26|| 1|| 7|| 8|| 19

Au niveau international 

| 1974 || align="left"| Championnat d'Europe junior || || || || || || || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1975 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1979 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| || align="left"| Cinquième place
|-
| 1980 || align="left"| Jeux olympiques || 7|| 0|| 4|| 4|| 0|| ||align="left"| Quatrième place
|-
| 1981 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 2|| 3|| 6|| || align="left"| Sixième place
|-
| 1986 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 3|| 1|| 4|| 2|| -2|| align="left"| Quatrième place
|-
| 1988 || align="left"| Jeux olympiques || 8|| 0|| 6|| 6|| 2|| +3||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1989 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 3|| 4|| 12|| 0|| align="left"| Septième place
|-
| 1991 || align="left"| Coupe Canada || 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| -3|| align="left"| Défaite en demi-finale
|-
| 1992 || align="left"| Jeux olympiques || 8|| 0|| 2|| 2|| 4|| +4||align="left"| Septième place

Références

Naissance en février 1956
Naissance à Lahti
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Médaillé d'argent olympique finlandais
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Leksands IF
Joueur du HV 71
Joueur du Rögle BK
Joueur des Stars d'Oklahoma City
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du HC Lugano
Entraîneur des Rapperswil-Jona Lakers
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché